Waldbrunn ist der Name folgender Orte:

 Waldbrunn (Unterfranken), Gemeinde im Landkreis Würzburg, Bayern
 Waldbrunn (Odenwald), Gemeinde im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Waldbrunn (Westerwald), Gemeinde im Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen

 Waldbrunn (Brunnthal), Ortsteil der Gemeinde Brunnthal, Landkreis München, Bayern
 Waldbrunn (Ringelai), Ortsteil der Gemeinde Ringelai, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Waldbrunn (Wörthsee), Ortsteil der Gemeinde Wörthsee, Landkreis Starnberg, Bayern

Waldbrunn ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Waldbrunn (1907–1977), österreichischer Schauspieler und Kabarettist